Daniel Vladař (né le  à Prague en Tchéquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Kladno, il joue ses premiers matchs en senior dans la 1.liga en 2015. Il est choisi au troisième tour, en soixante-quinzième position par les Bruins de Boston lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. Lors de la saison 2015-2016, il part en Amérique du Nord et évolue en junior avec le Steel de Chicago dans l'USHL. En 2016, il passe professionnel avec les Bruins de Providence, club ferme des Bruins dans la Ligue américaine de hockey. Après quatre saisons passées entre l'ECHL avec les Gladiators d'Atlanta et les Bruins de Providence, il débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins de Boston lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020. Le , il joue son premier match avec les Bruins face au Lightning de Tampa Bay. Le , il est titularisé pour la première fois face aux Penguins de Pittsburgh.

Le , il est échangé aux Flames de Calgary en retour d'un choix de troisième tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2022.  Le 20 octobre 2022, les Flames lui accordent une prolongation de contrat de deux ans. Cette entente, qui entrera en vigueur en 2023-2024, lui rapportera 4,4 millions de dollars.

Carrière internationale 
Il représente la Tchéquie en sélections jeunes.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2012-2013 || HC Kladno || Extraliga U20 || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 3 || 3,00 || 89,3 || 0 || 
| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2013-2014 || HC Kladno || Extraliga U20  || 6 || 3 || 3 || 0 || 366 || 15 || 2,46 || 90,6 || 1 || 
| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HC Kladno || Extraliga U20 || 29 || 16 || 13 || 0 ||  || 78 || 2,78 || 92,6 || 1 || 
| 4 || 1 || 3 || 200 || 12 || 3,60 || 89,3 || 0 || 
|- 
| 2014-2015 || HC Kladno || 1. liga || 8 || 4 || 4 || 0 || 487 || 16 || 1,97 || 93,3 || 1 || 0
| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Steel de Chicago || USHL || 30 || 12 || 12 || 4 || 1766 || 68 ||  2,31  ||  92,0  || 3 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2016-2017 || Bruins de Providence || LAH || 8 || 4 || 0 || 1 || 390 || 17 ||  2,62  ||  92,1  || 1 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2016-2017 || Gladiators d'Atlanta || ECHL || 18 || 5 || 9 || 1 || 972 || 63 ||  3,89  ||  88,7  || 0 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2017-2018 || Bruins de Providence || LAH || 4 || 2 || 2 || 0 || 242 || 9 ||  2,23  ||  92,4  || 0 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2017-2018 || Gladiators d'Atlanta || ECHL || 41 || 17 || 18 || 2 ||  || 114 ||  2,96  ||  91,1  || 0 || 4 || 3 || 0 || 3 || 180 || 9 ||  3,10  ||  91,7  || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Bruins de Providence || LAH || 31 || 13 || 17 || 1 ||  || 84 ||  2,73  ||  89,8  || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 60 || 2 ||  2,00  ||  92,6  || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Bruins de Providence || LAH || 25 || 14 || 7 || 1 ||  || 42 ||  1,79  ||  93,6  || 3 || 2 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2019-2020 || Gladiators d'Atlanta || ECHL || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 2 ||  2,00  ||  90,9  || 0 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH || - || - || - || - || - || - ||  -  ||  || - || - || 1 || 0 || 0 || 28 || 3 ||  6,27  ||  80,0  || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Bruins de Providence || LAH || 10 || 3 || 4 || 3 || 602 || 22 ||  2,19  ||  92,3  || 1 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 5 || 2 || 2 || 1 || 300 || 17 ||  3,40  ||  88,6  || 0 || 0 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Dynamo Pardubice || Extraliga || 6 || 4 || 2 || 0 || 373 || 8 ||  1,29  ||  95,5  || 1 || 2 || - || - || - || - || - ||  -  ||  -  || - || -

Internationales 

|-
| 2015 ||  ||align="left"|  Championnat du monde moins de 18 ans
| 4 || 2 || 1 || 0 || 195 || 11 || 3,38 || 90,3 || 1 || ||align="left"| Sixième place
|- 
| 2017 ||  ||align="left"|  Championnat du monde junior
| 2 || 0 || 2 || 0 || 121 || 8 || 3,97 || 86,4 || 0 || ||align="left"| Sixième place

Trophées et honneurs personnels

LAH 
 2019-2020 : 
 termine avec la meilleure moyenne de buts alloués
 termine avec le meilleur pourcentage d'arrêts

Notes et références 

Naissance en août 1997
Naissance à Prague
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du HC Kladno
Joueur des Gladiators d'Atlanta
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice